— название биологических таксонов:
  (Александра) — синоним рода растений 
 , nom. illeg. — синоним рода растений